Cáustico (do latim caustĭcus, derivado do grego καυστικός, queimar) tem vário significados e pode referir-se a:
 Causticidade, a propriedade de uma substância alcalina que causa corrosão ou queimadura química;
 Hidróxido de sódio, conhecido por soda cáustica;
 Hidróxido de potássio, conhecido por potassa cáustica;
 Óxido de cálcio, conhecido por cal cáustica ou cal viva;
 Cáustica (óptica), o envelope dos raios de luz reflectidos ou refractados por uma superfície curva ou um objecto, ou a projecção desse envelope de raios noutra superfície;
 Cáustica (matemática), o nome dado em geometria diferencial ao envelope dos raios reflectidos ou refractados por uma superfície complexa (ou variedade (matemática));
 Encáustica, uma técnica de pintura;
 Caustic, uma banda americana de industrial/powernoise;
 Caustic Window, um pseudónimo do músico britânico Richard D. James.

Desambiguação